Амадор — власна назва.

Особи 
 Амадор Лопес — фехтувальник.

Топоніми

Санту-Амадор — парафія.

Амадор (округ, Каліфорнія)